Plusieurs sportifs portent (ou ont porté) le nom de Pierre Aristouy :
 Pierre Aristouy (1920-1974), joueur de rugby à XV international français.
 Pierre Aristouy, footballeur né en 1979.